Bulat è una variazione del nome proprio di persona maschile kazako Bolat.

Persone 
 Basia Bulat – cantautrice canadese
 Bulat Iskakov – politico kazako
 Bulat Zhumadilov – pugile kazako
 Bulat Okudzhava – cantautore e poeta russo di origini georgiane
 Viktor Bulat – ex pesista bielorusso

Altro 
 Acciaio Bulat – tipo di acciaio